Thews ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Thews (1926–2003), deutscher Physiologe und Hochschullehrer (Kiel und Mainz)
 Günter Thews (1945–1993), deutscher Kabarettist, Mitglied der 3 Tornados (1977–1989)
 Holger Thews (* 1973), deutscher Schauspieler sowie Sänger, Musiker und Komponist
 Michael Thews (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Thews (1910–1943), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer